Gass ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Gass (1914–2010), argentinischer Botschafter
 Alfred Gass (1912–1987), Schweizer Maler und Grafiker
 Barbara Gass (* 1939), deutsche Fotografin, Autorin und Filmschauspielerin
 Ed Gass-Donnelly (* 1977), kanadischer Filmregisseur, -produzent und Drehbuchautor
 Hanspeter Gass (* 1955), Schweizer Politiker
 Ian Graham Gass (1926–1992), britischer Geologe
 Ivo Gass (* 1981), Schweizer Hornist
 Jaco Van Gass (* 1986), britischer Behindertenradsportler
 Karl Gass (1917–2009), deutscher Dokumentarfilmregisseur und Filmfunktionär
 Karl Eugen Gass (1912–1944), deutscher Nachwuchsromanist
 Klaus Gass, jetzt Klaus Kandt (* 1960), Polizeipräsident in Berlin
 Kyle Gass (* 1960), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Lars Henrik Gass (* 1965), Autor und Kurator, seit Oktober 1997 Leiter der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen
 Patrick Gass (1771–1870), US-amerikanischer Soldat und Entdecker, Mitglied der Lewis-und-Clark-Expedition
 Simon Gass (* 1956), britischer Diplomat
 Werner Gass (* 1954), deutscher Fußballspieler
 William Gass (1924–2017), US-amerikanischer Schriftsteller

Gass steht auch für:
 eine Künstlerische Arbeitsgruppe der DEFA, siehe DEFA #Strukturveränderung nach Gründung der DDR

GASS steht als Abkürzung für:

 Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum Schleuserkriminalität, Vorläufer des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration

Sonstiges:

 Mount Gass, Berg im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:

 Gaß
 Gas (Begriffsklärung)

GASS